Međuzonska nogometna liga Bosne, također i kao Međuzonska nogometna liga Bosne i Hercegovine, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1965./66.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bilo "Bratstvo" iz Travnika.  
Nakon ove sezone Međuzonska liga je ukinuta, te su od naredne sezone 1966./67. formirane tri zone: Banjalučka zona, Tuzlanska zona i Sarajevsko-zenička zona.

Ljestvica  

 Ilidža - danas dio naselja Sarajevo

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Hercegovačka zona 1965./66.
 Druga savezna liga 1965./66.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 46-47 
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989. str. 71  
  

1965-66 1
BIH 1 MZ 
1965-66 1 MZ
1965-66